Пётр Тимофе́ев:
 Тимофеев, Пётр Алексеевич (1936—2019) — советский и российский ботаник.
 Тимофеев, Пётр Васильевич (1902—1982) — советский учёный в области электроники и вакуумной техники.